Tsoj steht für:
 Zoi (Familienname), andere Schreibweise
 (2740) Tsoj, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.